Growin' Up Too Fast é o primeiro álbum solo pelo cantor e guitarrista escocês Billy Rankin, lançada em novembro de 1983

Faixas 
 Baby Come Back (3:01)
 Rip It Up (3:36)
 Think I'm In Love (4:03)
 Where Are You Now (4:13)
 Baby's Got A Run (3:03)
 Never In A Million Years (4:23)
 Call Me Automatic (3:18)
 A Day In The Life (3:32)
 I Wanna Be Alone Tonight (3:30)
 Burning Down (5:18)

Álbuns de 1983
Álbuns de hard rock